Belfort (toren), een middeleeuws soort toren
 zie ook: Belforten in België en Frankrijk, onder meer:
 Belfort van Brugge
 Belfort van Gent
 Belfort van Sluis
 Belfort van Boulogne-sur-Mer
 Belfort (stad), een stad in Frankrijk
 Territoire de Belfort, een departement in het oosten van Frankrijk, waarvan Belfort de hoofdstad is
 Arrondissement Belfort, het enige arrondissement in dit departement
 Belfort (Maastricht), een wijk in Maastricht
 Belfort (Belfeld), voormalig raadhuis van Belfeld

Zie ook 
 DW B (tijdschrift), voluit Dietsche Warande & Belfort, een literair tijdschrift